Le championnat du Burundi de football (Primus League ou Ligue A) est une compétition placée sous l'égide de la fédération du Burundi de football.

Histoire

Palmarès

Bilan 

Football Burundi championnat
Burundi